Die Abkürzung PSCA kann folgendes bedeuten:

 Pacific Spaceport Complex – Alaska
  – ein Tumorantigen, siehe ggf. unter PSCA (Gen)
 Political Science Applied – eine politikwissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung